Charroux (Allier)
 Charroux (Vienne)